Нора Ефрон () е американска писателка, журналист, режисьор, сценарист и продуцент.

Филмография

Награди и номинации

Произведения

Самостоятелни романи 
 Heartburn (1983)

Пиеси 
 Silkwood (1982)
 Harry, This Is Sally (1988)
 When Harry Met Sally (1990)
 Imaginary Friends (2003)
 Love, Loss and What I Wore (2010) – с Делия Ефрон

Документалистика 
 And Now Here's Johnny! (1968)
 Wallflower At the Orgy (1970)
 Crazy Salad (1975)
 Scribble Scribble (1978)
 The Nora Ephron Collection (1998)
 I Feel Bad About My Neck (2006)
 I Remember Nothing (2010)
 The Nora Ephron Bundle (2010)
 Crazy Salad / Scribble Scribble (2012)
 The Most of Nora Ephron (2012)

Външни препратки 

 

Американски писателки
Американски журналисти
Американски сценаристи
Американски режисьори
Носители на награда BAFTA
Американски комунисти
Родени в Ню Йорк
Починали в Ню Йорк